Siloam (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Vijver van Siloam, een vijver in het Jeruzalem uit de oudheid
 Toren van Siloam, een toren in het Jeruzalem uit de oudheid.